

Persone 
 Felix Schlag (1891-1974) – medaglista tedesco naturalizzato statunitense

Geografia

Austria 
 Schlag – frazione di Dechantskirchen, comune nel distretto di Hartberg-Fürstenfeld (Stiria)
 Schlag – frazione di Litschau, città nel distretto di Gmünd (Bassa Austria)
 Schlag – frazione di Schwarzenau, comune nel distretto di Zwettl (Bassa Austria)
 Schlag bei Thalberg – ex comune nel distretto di Hartberg-Fürstenfeld (Stiria)

Repubblica Ceca 
 Schlag – antico nome tedesco di Přerubenice, comune nel distretto di Rakovník (Boemia Centrale)